Fanfan la Tulipe (Fanfan-la-Tulipe) – film del 1925 diretto da René Leprince
Fanfan la Tulipe (film 1952) – film del 1952 di Christian-Jaque
Il tulipano d'oro (Fanfan la Tulipe) – film del 2003 di Gérard Krawczyk

 Fanfan la Tulipe – fumetto